Jméno Adolf I. Nasavský může odkazovat na vícero osob:

 Adolf Nasavský (cca 1255–1298), římsko-německý král (1292–1298) a nasavský hrabě (1276–1298)
 Adolf Lucemburský (1817–1905), lucemburský velkovévoda (1890–1905) a nasavský vévoda (jako Adolf I.; 1839–1866)
 Adolf I. Nasavsko-Wiesbadensko-Idsteinský (1307–1370), nasavsko-wiesbadensko-idsteinský hrabě (1344–1370)
 Adolf I. Nasavsko-Dillenburský (1362–1420), nasavsko-dillenburský hrabě (1416––1420)
 Adolf I. Nasavský (1346–1390), mohučský arcibiskup (1381–1390)